

Cinéma et télévision 
 The First Time est un film américain de Frank Tashlin, sorti en 1952 ;
 The First Time est un film américain de James Neilson, sorti en 1969 ;
 The First Time est un téléfilm américain de Noel Nosseck, diffusé en 1982 ;
 The First Time est un film américain de Charlie Loventhal, sorti en 1983 ;
  est un film américain de Barbara Topsøe-Rothenborg, sorti en 2009 ;
 The First Time est un film américain de Josh Kasdan, sorti en 2012.

Musique 
  est une chanson interprétée par la chanteuse américaine Robin Beck sortie en 1988 ;
 The First Time est une chanson de l'album Zooropa de U2 sorti en 1993 ;
 First Time est un album du groupe japonais Morning Musume sorti en 1998 ;
 First Time est un EP du chanteur britannique Liam Payne sorti en 2018.